

Трстіє — річка, ліва притока Яблонки.
 Трстіє — частина масиву Століцке-Врхи.
 Трстіє — природний заповідник.